Фина Светска лига у ватерполу за мушкарце 2007. године (Fina Men‘s Water Polo World League 2007) је почела 3. јула квалификационом рундом, а завршила се 12. августа 2007. године последњим даном Супер финала у Берлину.

Учествује 16 репрезентације са 4 континента.

 Победа у регуларном времену - 3 boda
 Победа након пенала - 2 boda
 Пораз након пенала - 1 bod
 Пораз у регуларном времену - 0 bodova

Квалификациона рунда 
Квалификациона рунда је подељена на 4 групе:
 Америка
 Азија/Океанија
 Европа 1
 Европа 2.

Квалификациона група Америка 

Учествују:
  Канада
  Сједињене Америчке Државе
  Порторико
  Мексико

Квалификациона група Азија/Океанија 

Учествују:
  Аустралија
  Кина
  Јапан

Квалификациона група Европа 1 

Учествују:
  Србија
  Грчка
  Немачка
  Италија
  Црна Гора

Квалификациона група Европа 2 

Учествују:
  Шпанија
  Хрватска
  Румунија
  Русија
  Мађарска

Супер финале 
Супер финале Светске лиге у ватерполу је одржано у Берлину од 7.-12. августа 2007. године. На финалном турниру је учествовало осам репрезентација које су биле подељене у две групе:

Група А 

 Август 7, 2007

 Август 8, 2007

 Август 9, 2007

Група Б 

 Август 7, 2007

 Август 8, 2007

 Август 9, 2007

Финална фаза

Четвртфинале

Полуфинале

За 3. место

Финале

За пласман од 5. до 8. места

Коначан редослед репрезентација

Спољашње везе 
 Информације о Светској лиги на сајту ФИНА

Светска лига у ватерполу
Ватерполо у Немачкој
Спорт у Берлину
Ватерполо у 2007.